Aretaon ist ein antiker, griechischer Männername und der Name folgender Personen:

 Aretaon, Vater des phrygischen Anführers Ascanius und möglicherweise auch der von Phorkys, einem weiteren Anführer der Phryger im Trojanischen Krieg
 Aretaon, ein Verteidiger Trojas im Trojanischen Krieg, der von Teukros (Salamis) getötet wurde

Aretaon bezeichnet außerdem:
 eine Gattung von Gespenstschrecken, siehe Aretaon (Gattung)